Главное управление глубоководных исследований Министерства обороны Российской Федерации (ГУГИ) — одно из управлений Минобороны России, занимается подготовкой специалистов в области глубоководной деятельности («подводный спецназ ВМФ»). На сайте МО РФ в структуре Министерства не числится.

Основано 19 января 1963 года как войсковая часть 90802.

Входит в состав ВМФ России. На бумаге ГУГИ занимается картографированием морского дна и проведением спасательных операций, однако на деле задачи бойцов подводного фронта могут быть совсем иными, большинство из которых засекречено

Функции 
Занимается:
 поиском и спасением затонувших объектов;
 мониторингом Мирового океана;
 испытаниями аварийно-спасательного имущества;
 проведением медицинских исследований физиологии подводного плавания и другими научными исследованиями.

Оборудование 
Исследовательское судно «Янтарь» проекта 22010 «Крюйс».

В 2019 году ГУГИ получило еще два судна для «проведения подводных работ»: «Алмаз» (также проекта 22010) и корабль проекта 02670 «Евгений Горигледжан». Оба могут автономно работать в любой точке мирового океана до 30 суток, а на их борту, как и на «Янтаре», находится оборудование с глубоководными спускаемыми аппаратами.

Подводные лодки
Подводные лодки и глубоководные аппараты ГУГИ входят в 29-ю отдельную бригаду подводных лодок Северного флота.
Первый корабль специального назначения ГУГИ — подлодка БС-136 «Оренбург» (АПЛ специального назначения проекта 09786 (667БДР «Кальмар»), входит в состав Северного флота и является одним из носителей глубоководного аппарата АС-12 «Лошарик».

Ещё две подводные лодки-носители появились в составе флота ГУГИ относительно недавно:
 БС-64 «Подмосковье» (в строю с 2016, Северный флот), перестроенная из проекта 667БДРМ «Дельфин»,
 К-329 «Белгород» (в строю с 2022, Тихоокеанский флот), изначально проекта 949А «Антей», достроенная по проекту 09852.

Также, АПЛ «Хабаровск» (проект 09851) может быть принята в состав ВМФ в ближайшие 2-3 года и, вероятно, станет третьим известным носителем аппаратов «Лошарик» и «Посейдон».

Целью «Хабаровска» и «Белгорода» является охота за подводным флотом и авианосцами противника; для того чтобы быстро оказаться в нужной точке, АПЛ оснащены сверхпроизводительными реакторами и турбинными установками (по словам источников в ВМФ России, «Хабаровск» и «Белгород» примерно на четверть быстрее своих «одноклассников» из состава флота).

Санкции 
Из-за вторжения России на Украину ГУГИ находится под санкциями всех стран Евросоюза, США и Японии.

Начальник 
 адмирал Литвинов Иван Никитович (1990—2000)
 вице-адмирал Исак Валерий Владимирович (2000—2005)
  вице-адмирал Буриличев Алексей Витальевич (2005—2020) †
 вице-адмирал Гришечкин Владимир Владимирович (с марта 2021)

См. также 
 Войсковая часть № 45707
 Разведывательное управление Главного штаба ВМФ РФ
 Пожар на АС-31

Примечания

Литература 
 Буриличев А. В. Глубоководные технические средства / Подводные технологии и средства освоения мирового океана. : Оружие и технологии, 2011

Министерство обороны России
Военно-морские подразделения России
Военно-морской флот СССР
Управления Министерства обороны России
Компании, подвергнутые санкциям в связи с вторжением России на Украину